Glud steht für:
 Glud (Hedensted Kommune), Ortsteil von Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Dänemark
 Glud Sogn, Kirchspiel in Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Dänemark

Glud ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Vang Glud (* 1988), dänischer Schachspieler
 Wilfred Glud (1872–1946), dänischer Maler

GLUD (kurz für: GLUD1 bzw. GLUD2) steht für:
 Glutamatdehydrogenase 1, menschliches Gen, siehe Glutamatdehydrogenase
 Glutamatdehydrogenase 2, menschliches Gen, siehe Glutamatdehydrogenase

Siehe auch:
 Glut